Alta Langa – zona della regione storica delle Langhe, in Piemonte
Alta Langa vino DOCG spumante, bianco e rosato.